Командный интерпретатор может означать:
 Интерфейс командной строки — разновидность текстового интерфейса между человеком и компьютером.
 Оболочка операционной системы — интерпретатор команд операционной системы.

См. также 
 Интерпретатор — транслятор, исполняющий транслируемую программу непосредственно в процессе её анализа.